Па́вел Бы́ков:
 Быков, Павел Борисович (1914—2013) — советский рабочий-рационализатор, лауреат Сталинской премии (1949).
 Быков, Павел Михайлович (1888—1953) — первый председатель исполкома Екатеринбургского совета, мемуарист.